Rusland
 Artjoechovka (Basjkirostan) - dorp in de republiek Basjkirostan
 Artjoechovka (Koersk) - dorp in de oblast Koersk

 Oekraïne
 Artjoechivka (Soemy) - dorp in de oblast Soemy
 Artjoechivka (Charkov) - dorp in de oblast Charkov

 Wit-Rusland
 Artsjoechouka - dorp in de oblast Mahiljow